Biscossi ist der Familienname folgender Personen:

 Sibyllina Biscossi (1287–1367), italienische Ordensschwester und ist eine Selige der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Villa Biscossi, Gemeinde (comune) in der südwestlichen Lombardei im Norden Italiens in der Provinz Pavia